Los Premios Óscar son los premios cinematográficos otorgados cada año por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood en Los Ángeles, California. El premio es una estatuilla de oro desnuda creada a partir de 1928 por el escenógrafo de la Metro Goldwyn Mayer y que se le entrega a los ganadores.
                                  
A lo largo de la historia cinematográfica española se ha visto una clara evolución, ya que conforme transcurre el tiempo hay más nominaciones y más premios para el cine español. El trabajo de actores y directores tiene mayor repercusión y las películas, ya sea por su temática, su mayor capacidad de recursos o el nombre de sus creadores, gozan de cierto interés internacional.

Españoles en los Óscar 

En 1970, Juan de la Cierva y Hoces, se convirtió en el primer español en recibir este galardón. Lo recibió gracias al premio por la Mejor Contribución Técnica a la Industria Cinematográfica. Este tipo de premio técnico no se repetiría hasta 2008 cuando los ingenieros Víctor González, Ignacio Vargas y Ángel Tena obtuvieron el galardón por su contribución a la era digital mediante un software de simulación de fluidos innovador llamado RealFlow. También el director artístico Gil Parrondo por su trabajo en Patton (1970) y Nicolás y Alejandra (1971). Un año después, en 1972, el cineasta Luis Buñuel se lleva el Óscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa por El discreto encanto de la burguesía, de producción francesa, ya que debido a la censura de la dictadura en España Buñuel no pudo rodarla en su país natal. Esta década de 1970 se cierra con el Óscar en 1978 recibido por el fotógrafo barcelonés Néstor Almendros, que se hizo con el premio a la Mejor Dirección de Fotografía en la película Días de cielo.

Cinco años después, en 1983, fue el turno de José Luis Garci quien se llevó el premio a la Mejor Película de Habla no Inglesa por Volver a empezar.

Diez años pasaron hasta que Fernando Trueba es premiado en 1993 a la Mejor Película de Habla No Inglesa por la película Belle Époque. En 1999, Pedro Almodóvar, con la Mejor Película de Habla no Inglesa titulada Todo sobre mi madre y en 2003, candidato al Mejor Guion y Mejor Director por Hable con ella, ganando finalmente el primero. 

En 2000 Javier Bardem es candidato al premio al mejor actor por la película anglófona Antes que anochezca. Alejandro Amenábar fue el afortunado al ganar en 2004 el Óscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa por Mar adentro. En 2005 el compositor Alberto Iglesias es nominado al Óscar a la Mejor Música Original por la película anglófona El jardinero fiel. En 2006 fue uno de los grandes años para España, ya que consiguió tres nominaciones: Javier Fesser y Borja Cobeaga en el apartado de mejor cortometraje y Penélope Cruz, nominada como Mejor Actriz gracias a la película Volver. Por su parte, El laberinto del fauno logra el Óscar al Mejor Maquillaje (David Martí y Montse Ribé) y a la Mejor Dirección Artística (Eugenio Caballero y Pilar Revuelta). En 2008 Javier Bardem consiguió la preciada estatuilla al Mejor Actor de Reparto por su papel de asesino en la película anglófona No es país para viejos, de los hermanos Coen. Al año siguiente (2009), la actriz Penélope Cruz es premiada con el Óscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película anglófona Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.

En 2010, España cuenta con dos candidaturas directas: Penélope Cruz como Mejor actriz de reparto, por su papel en Nine y el cortometraje de animación, La dama y la muerte de Javier Recio, producida por la empresa granadina Kandor Moon. El filme Chico y Rita de Fernando Trueba y Javier Mariscal es en 2011 la primera película de animación española nominada en su correspondiente categoría. En 2013 España cuenta con dos candidaturas. Paco Delgado es nominado a Mejor Vestuario por Los miserables y la australiana Naomi Watts es nominada a Mejor Actriz por su interpretación en la película anglófona de integra producción española Lo Imposible.

Películas candidatas al Óscar a la mejor película de habla no inglesa 

Un dato importante es que España consta como tercera en el ranking de países con más películas a competición en esta categoría, solo por detrás de Francia e Italia.
 La venganza, de Juan Antonio Bardem (1958)
 Plácido, de Luis García Berlanga (1961)
 Los Tarantos, de Francisco Rovira Beleta (1963)
 El amor brujo, de Francisco Rovira Beleta (1967)
 Tristana, de Luis Buñuel (1970)
 Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán (1972)
 Ese oscuro objeto del deseo, de Luis Buñuel (1977)
 Mamá cumple cien años, de Carlos Saura (1979)
 El nido, de Jaime de Armiñán (1980)
 Volver a empezar, de José Luis Garci (1982). Obtuvo el premio a Mejor película de habla no inglesa.
 Carmen, de Carlos Saura (1983)
 Sesión continua, de José Luis Garci (1984)
 Asignatura aprobada, de José Luis Garci (1987)
 Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar (1988)
 Belle Époque, de Fernando Trueba (1992). Obtuvo el premio a Mejor película de habla no inglesa.
 Secretos del corazón, de Montxo Armendáriz (1997)
 El abuelo, de José Luis Garci (1998)
 Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar (1999). Obtuvo el premio a Mejor película de habla no inglesa.
 Mar adentro, de Alejandro Amenábar (2004). Obtuvo el premio a Mejor película de habla no inglesa.
 Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar (2019).

Españoles premiados con el Óscar

Patton (1970) - Óscar a la mejor dirección artística 
Gil Parrondo gana Óscar a la mejor dirección artística

Nicolás y Alejandra (1971) - Óscar a la mejor dirección artística 
Gil Parrondo gana Óscar a la mejor dirección artística

El discreto encanto de la burguesía (Le Charme Discret de la Bourgeoisie) (1972) - Mejor película de habla no inglesa 
Luis Buñuel gana Óscar Mejor película de habla no inglesa bajo película de nacionalidad francesa

El discreto encanto de la burguesía es una película francesa dirigida por el realizador español Luis Buñuel. Como en muchos de los largometrajes que realizó a lo largo de su vida, se pueden observar algunas escenas con características propias del surrealismo. Buñuel deseaba filmar la película en España, mas no le fue posible por la censura franquista. Buñuel murió en julio de 1982 con doble nacionalidad española y mexicana.

Days of Heaven (Días de Cielo) (1978) - Óscar a la mejor fotografía 
Néstor Almendros gana Óscar a la mejor fotografía

Volver a empezar (1982) - Mejor película de habla no inglesa 

Director: José Luis Garci. Argumento: Es el año 1981. Un famoso escritor, Antonio Miguel Albajara, llega a Gijón, la ciudad en la que nació, procedente de Estocolmo, donde acaba de recibir el premio Nobel. Durante cuarenta años, Antonio ha sido profesor de Literatura Medieval en la Universidad de Berkeley. Allí ha alternado su labor docente con la producción literaria que le ha dado fama mundial.

Belle Époque (1992) - Mejor película de habla no inglesa 

Director: Fernando Trueba. Argumento: La película transcurre en una pequeña localidad española durante el invierno de 1931, en vísperas de proclamarse la II República.

Durante los últimos meses de la monarquía, después de la rebelión fracasada del cuartel de Jaca, el joven soldado Fernando deserta del ejército. En su huida es acogido por Manolo, un artista, que vive aislado de la realidad que golpea España y que le ofrece su ayuda, su casa y su amistad. La llegada de las cuatro preciosas hijas del artista, hará que el joven desertor comience una aventura en la que seduce a una hermana tras otra.

Todo sobre mi madre (1999) - Mejor película de habla no inglesa 

Director: Pedro Almodóvar. Argumento: Manuela siente la necesidad imperiosa de buscar al padre del hijo que acaba de perder en un accidente. La gran obsesión del chico fue la de saber quién era su padre, algo que ella siempre le escondió. Con esa intención Manuela viaja a Barcelona, donde se reencontrará con él, aunque ahora transformado en Lola.

Hable con ella (2002) - Mejor guion original 

Director: Pedro Almodóvar. Argumento: Es una historia sobre la amistad de dos hombres, la soledad, y la larga convalecencia de las heridas provocadas por la pasión. Además nos habla sobre la incomunicación de parejas y la comunicación. Benigno y Marco son dos personajes opuestos, unidos por el destino y por la larga e imprevisible convalecencia de las mujeres a las que aman. El humor salpica la película de forma muy calculada para que apenas interrumpa la narración principal.

Mar adentro (2004) - Mejor película de habla no inglesa 

Director: Alejandro Amenábar. Argumento: Ramón lleva casi treinta años tumbado en su cama al cuidado de su familia. Su única ventana al mundo es la de su habitación, junto al mar por el que tanto viajó y donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud. Su triste vida se ve alterada por la llegada de dos mujeres, Julia, la abogada que quiere apoyar su lucha y Rosa una mujer del pueblo que intentará convencerle de que vivir merece la pena. Ramón sabe que quien de verdad le ame, será quien le ayude a realizar ese último viaje.

No Country for Old Men (2007) - Óscar al mejor actor de reparto 
Javier Bardem gana Óscar al mejor actor de reparto

No Country for Old Men (titulada No es país para viejos en España y Sin lugar para los débiles en Hispanoamérica) es una película estadounidense del año 2007, escrita, dirigida y producida por los hermanos Coen. Es una adaptación de la novela No es país para viejos de Cormac McCarthy.

Vicky Cristina Barcelona (2009) - Óscar a la mejor actriz de reparto 
Penélope Cruz gana Óscar a la mejor actriz de reparto

Véase también 
 Españoles nominados y premiados en los Óscar
 Presentaciones de España para el Óscar a la mejor película extranjera
 Premios Óscar
 Cine español

Referencias

Enlaces externos 
 http://kabemayor.blogspot.com/2008/02/16-oscars-para-espaa.html
 http://www.rtve.es/rtve/20090210/espanoles-los-oscar/234106.shtml
 http://www.mailxmail.com/curso-oscars/espana-oscar 
 https://web.archive.org/web/20090430175734/http://juegos-y-hobbies.practicopedia.com/5-peliculas-espanolas-ganadoras-en-los-oscar-1604
 
 Cronograma con todos los ganadores españoles de un Oscar

Premios Óscar